Pissy è il nome di alcuni comuni francesi:
Pissy – Somme
Pissy-Pôville – Senna Marittima